Schnitzler es una palabra alemana que significa tallador y puede referirse a:

Personas 

 Arthur Schnitzler (Leopoldstadt, 1862 - Viena - 1931), escritor austríaco;
 Conrad Schnitzler, o: Konrad Schnitzler (1937-), músico alemán;
 Gregor Schnitzler (1964-) actor y cineasta alemán hijo de Conrad;
 Michael Schnitzler (Berkeley, 1944-), un reconocido ecologista austriaco; nieto del escritor Arthur Schnitzler.